Leonor Plantagenet o Leonor de Inglaterra (Domfront, 13 de octubre de 1160-Burgos, 31 de octubre de 1214), fue hija del rey Enrique II de Inglaterra y de su esposa, la reina Leonor de Aquitania. Princesa de Inglaterra, fue reina consorte de Castilla entre 1170 y 1214 por su matrimonio con el rey Alfonso VIII de Castilla. Madre, entre otros, de los reyes Enrique I de Castilla y Berenguela de Castilla. A la muerte de su esposo, el 6 de octubre de 1214, fue regente de Castilla durante veinticuatro días.

Orígenes familiares 
Hija del rey Enrique II de Inglaterra y de su esposa, la reina Leonor de Aquitania, sus abuelos paternos fueron Godofredo V de Anjou y su esposa, Matilde de Inglaterra, hija del rey Enrique I de Inglaterra. Por parte materna fueron sus abuelos Guillermo X de Aquitania, conde de Poitiers, y su esposa Leonor de Châtellerault, duquesa de Aquitania. Tuvo varios hermanos, entre ellos los reyes Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra, monarcas de Inglaterra.

Biografía 
Nació en 1160 y cuando tenía diez años se celebraron los esponsales en septiembre de 1170 en la ciudad de Tarazona con Alfonso VIII de Castilla, hijo del rey Sancho III, que había sido coronado en la ciudad de Burgos el año anterior. Antes de casarse, sus padres, los reyes de Inglaterra, concedieron como dote a su hija el ducado de Aquitania, que pertenecía a su madre, la reina Leonor. Alfonso VIII concedió como dote a su esposa los castillos de Burgos y Castrojeriz, Amaya, Avia, Saldaña, Monzón de Campos, Carrión de los Condes, Dueñas, Tariego de Cerrato, Cabezón, Medina del Campo, Astudillo, Aguilar y Villaescusa, y las rentas del puerto de Santander, Cabedo, Besgo de Santillana, Tudela, Calahorra, Arnedo, Viguera, Metria, las del castillo y ciudad de Nájera, Logroño, Grañón, Belorado, Pancorbo, Piedralada, Poza de la Sal, monasterio de Rodilla, Atienza, Ciudad de Osma, Peñafiel, Curiel de Duero, Hita, Zurita y Peñanegra, y para su cámara la ciudad de Burgos y la villa de Castrojeriz, con todos sus derechos y rentas, y le donaría además la mitad de los territorios que conquistase a los musulmanes desde que su matrimonio fuera celebrado.

El matrimonio sirvió para reforzar la frontera pirenaica, y Leonor Plantagenet aportó además como dote de boda el condado de Gascuña que Alfonso VIII nunca pudo anexionar a la corona de Castilla. Sin embargo, numerosos caballeros gascones vinieron a la península para ayudar a su señor en la lucha contra los almohades. Hacia 1180, el monarca castellano y su esposa decidieron fundar un monasterio de monjas cistercienses, el monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, en la ciudad de Burgos. Aquella fundación, dependiente en principio del monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras, en (Navarra), se convirtió desde 1187, por deseo de los reyes, en casa madre de todas las abadías femeninas cistercienses en territorio de Castilla y fue elegido por Alfonso VIII y su esposa como panteón real para ellos y sus descendientes.

La reina ordenó edificar en la catedral de Toledo, una capilla dedicada al santo Tomás Becket o Tomás Canturiense (de Canterbury), como era conocido entonces, que fue la primera dedicada al santo británico fuera de las islas británicas. La capilla no se conserva en la actualidad porque fue destruida y su espacio pasó a formar parte de la capilla de Santiago de la catedral de Toledo, que fue edificada por el condestable Álvaro de Luna para construir su propia capilla funeraria. Asimismo en 1183, sobre el solar de la mezquita de Cuenca, ciudad castellana conquistada en 1177, ordenó que se comenzase a construir la catedral de Santa María y San Julián de Cuenca, de estilo gótico anglo-normando.

Falleció el 31 de octubre de 1214, varias semanas después de la muerte del rey Alfonso VIII acaecida el 6 de octubre del mismo año. Fue regente de Castilla durante esos veinticuatro días.

Matrimonio y descendencia 
Fruto de su matrimonio con Alfonso VIII nacieron diez hijos de los que queda constancia documental, aunque probablemente hubiese más: 

 Berenguela (Segovia, 1 de junio de 1179-monasterio de las Huelgas, 8 de noviembre de 1246), reina de Castilla y esposa de Alfonso IX de León.
 Sancho (5 de abril de 1181-9 de julio de 1181), el primer hijo varón que falleció con tres meses de edad.
 Sancha (1182-1184). Su última aparición en la documentación fue en el año 1184. Está enterrada en el panteón familiar en el Monasterio de las Huelgas.
 Urraca (1186-2 de noviembre de 1220), reina consorte por su matrimonio en 1211 con Alfonso II de Portugal.
 Blanca (Palencia, 1188-Melun, 1252), fue reina consorte de Francia por su matrimonio en 1200 con Luis VIII y fundadora del monasterio de monjas cistercienses de Malbuisson.
 Fernando (Cuenca, 29 de noviembre de 1189-Madrid, 14 de octubre de 1211), heredero a la corona de Castilla.
 Mafalda (Plasencia, 1191-Salamanca, 1204);
 Leonor (c. 1190-1244), reina consorte de Aragón por su matrimonio en 1221 con Jaime I de Aragón.
 Constanza (m. 2 de enero de 1243), señora del monasterio cisterciense de Santa María la Real de Las Huelgas en Burgos;
 Enrique (14 de abril de 1204-Palencia, 1217), sucesor de Alfonso VIII, con el nombre de Enrique I.

Ancestros

Véase también 
 Sepulcro de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Plantagenet

Referencias

Bibliografía utilizada

Bibliografía adicional 

 , José Manuel (2021), Leonor de Inglaterra. La reina Plantagenet de Castilla (1161-1214), Gijón, Trea ediciones.
, José Manuel (2012), Leonor Plantagenet y la consolidación castellana en el reinado de Alfonso VIII, Anuario de Estudios Medievales, volumen 42.2.
 , José Manuel (2011), La dot gasconne d'Aliénor d'Angleterre. Entre royaume de Castille, royaume de France et royaume d'Angleterre, Cahiers de civilisation médiévale, ISSN 0007-9731, Vol. 54, N.º 215, 2011.
 , José Manuel (2016), "Matrimonio y patrimonio. La carta de arras de Leonor Plantagenet, reina consorte de Castilla", Anuario de Estudios Medievales, vol. 46.1.
 , José Manuel (2016), Leonor Plantagenet and the cult of Thomas Becket in Castile, The cult of St Thomas Becket in the Plantagenet World, ed. P. Webster and M.P. Gelin, Boydell Press.
 ,, José Manuel (2013), "The marriage of Alfonso VIII of Castile and Leonor Plantagenet : the first bond between Spain and England in the Middle Ages", Les stratégies matrimoniales dans l’aristocratie (xe-xiiie siècles), ed. Martin Aurell.
 ,, José Manuel (2018), "Diplomacia, mecenazgo e identidad dinástica. La consorte Leonor y el influjo de la cultura Plantagenet en la Castilla de Alfonso VIII", Los modelos anglonormandos en la cultura letrada de Castilla, ed. Amaia Arizaleta y Francisco Bautista (Toulouse).
 ,, José Manuel (2019), "Un documento inédito y desconocido de la cancillería de la reina Leonor Plantagenet", En la España Medieval, vol. 42.

Enlaces externos 
 Leonor Plantagenet 
 
 Genealogía de la reina Leonor Plantagenet (en inglés)
 Fotos del sepulcro de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet en el Monasterio de las Huelgas

 Página web del Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos

Regentes de Castilla

Reinas consortes de Castilla

Reinas consortes de España del siglo XII

Reinas consortes de España del siglo XIII
Nobles de Inglaterra del siglo XII

Casa de Plantagenet
Fallecidos en Burgos
Inglesas del siglo XII
Inglesas del siglo XIII
Familia de Enrique II de Inglaterra